Bernt Andersson kan syfta på:
En svensk ingenjör, finnjolleseglare och båtkonstruktör, se Bernt Andersson (båtkonstruktör).
En svensk skådespelare, se Bernt Andersson (skådespelare).
En svensk musiker, pianist och munspelare, se Bernt Andersson (musiker).
En svensk fotbollsspelare som i Djurgårdens IF vann SM-guld 1964, se Bernt Andersson (fotbollsspelare).
Berndt Andersson (född 1937), värmländsk författare